NGC 7505 (другие обозначения — PGC 70636, ZWG 431.9) — галактика в созвездии Пегас.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7505
Пегас (созвездие)